Sweden (englische Bezeichnung für Schweden) ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sweden (Arkansas)
 Sweden (Georgia)
 Sweden (Maine)
 Sweden (Missouri)
 Sweden (Pennsylvania)
 Sweden (South Carolina)
 Sweden Center (New York)
 Sweden Valley (Pennsylvania)

Sweden ist der Familienname folgender Personen:
 James van Sweden (1935–2013), US-amerikanischer Landschaftsarchitekt

Siehe auch:
 Sweden Sans